

Nom commun 
 Maire : élu municipal détenteur du pouvoir exécutif (voir les articles Maire (France) et histoire des maires de France)
 Maire : chef de l'exécutif de la commune en Italie
 Maire du palais : intendant principal du roi sous les Mérovingiens
 Le Courrier des maires : magazine mensuel
 Maire : titre honorifique décerné par le Président de la République en Finlande.

Patronyme 

 André Maire, artiste-peintre français ;
 Arnaud Maire, joueur de football français ;
 Camille Maire, coureuse cycliste française de BMX ;
 Edmond Maire (1931-2017), syndicaliste français ;
 Frédéric Maire, journaliste cinématographique et réalisateur suisse ;
 Gilbert Maire, philosophe et journaliste français ;
 Henri Maire, vigneron et homme d'affaires français ;
 Jacques-André Maire, homme politique suisse ;
 Jean-Claude Maire Vigueur, historien français ;
 Jean-Michel Maire, journaliste de presse et de télévision français ;
 Louis Alexis Émile Maire (1811-1870), général français, mort pour la France ;
 Olivier Maire, prêtre catholique français ;
 René Maire, mycologue français ;
 Simon Hubert Maire dit Lemaire (1755-1817), général de brigade français.

Prénom 
Maire est un prénom notamment porté par :
 Maire Quinn (1872–1947), actrice et militante républicaine irlandaise.
 Máire Rua O'Brien (1615-1686), noble irlandaise

Toponymes 

En France
 La Maire, une rivière française coulant dans l'Orne dont on retrouve le nom dans deux communes de ce département :
 Lougé-sur-Maire
 Saint-Ouen-sur-Maire
 La Neuville-à-Maire, commune du département des Ardennes
 La Maïre, affluent du Verdon (rivière).

Aux Pays-Bas
 Maire, village et ancienne commune de la Zélande

Botanique 
 Le maire, prononcé  en tahitien, fougère odorante utilisée en cosmétique par les Polynésiens

Voir aussi 
 

Homonymie d'hydronyme
Patronyme français